Corumbaensi – abitanti di Corumbá de Goiás
Corumbaensi – abitanti di Corumbá